Die COVID-19-Pandemie in Mosambik tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 

Im März 2020 forderte die Regierung von Mosambik die Bevölkerung zur gewissenhaften Einhaltung von Hygieneregeln auf. Mit Wirkung vom 23. März 2020 erließ der mosambikanische Präsident Filipe Nyusi landesweite Schutzmaßnahmen gegen die Virusausbreitung. Es wurden alle öffentlichen und privaten Schulen geschlossen und Versammlungen mit mehr als 50 Personen untersagt. Am 1. April 2020 – und damit später als andere Staaten – rief Mosambik den Ausnahmezustand aus, der zunächst bis zum 30. April 2020 anhalten soll. Während dieser Zeit werden keine Einreisevisa mehr ausgestellt. Einreisenden wurde auferlegt, sich in eine 14-tägige Pflichtquarantäne zu begeben, unabhängig davon, ob Krankheitssymptome vorlagen. Sämtliche öffentliche und private Veranstaltungen wurden verboten. Offizielle Märkte und Verkaufsstellen waren jedoch zwischen 6.00 und 17.00 Uhr weiterhin geöffnet. In öffentlichen Transportmitteln, wie auch in Motorrikschas (örtlich „Txopelas“), war das Tragen einer Atemschutzmaske Pflicht.

Am 22. März 2020 bestätigte Gesundheitsminister Armindo Tiago den ersten COVID-19-Fall in Mosambik. Es handelte sich um einen mosambikanischen Staatsangehörigen im Alter von 75 Jahren, der von einer Reise in das Vereinigte Königreich zurückgekehrt war. Er zeigte in der Folge nur milde Symptome.

Bis zum 22. Mai 2020 wurden – bei einer Gesamtzahl von 7480 Testungen – 164 COVID-19-Erkrankungen und kein Todesfall gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren 48 Infizierte in Mosambik von der Krankheit wieder genesen.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Mosambik wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite Worldometers: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Mosambik
Geschichte (Mosambik)
Gesundheit (Mosambik)